Las Palomas kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Las Palomas, Soteapan, 
 Las Palomas, Coahuila, 
 Las Palomas, Mier y Noriega, 
 Las Palomas, Jalisco, 
 Las Palomas, Hidalgo, Singuilucan, 
 Las Palomas, Hidalgotitlán, 
 Las Palomas, San Luis Potosí, 
 Las Palomas, Ixhuatlán del Sureste, 
 Las Palomas, Amatitlán, 
 Las Palomas, García, 
 Las Palomas, Tepetlán, 
 Las Palomas, Soledad de Doblado, 

Robotskapade Mexikoförgreningar